Les élections législatives de 1925 (en  et en ) ont eu lieu le  afin de désigner les quarante-sept députés de la législature 1925-1928 de la Chambre des députés du Luxembourg.

Contexte

Organisation

Mode de scrutin

Calendrier

Forces en présence

Résultats

Résultats nationaux

Résultats par circonscription

Notes et références

Voir aussi 
 Gouvernement Reuter
 Gouvernement Prüm

Luxembourg
1925
1925 au Luxembourg
Politique en mars 1925